Ruta Provincial 4 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 4, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 4, ruta provincial del Chaco, Argentina.
Ruta Provincial 4, ruta provincial de Chubut, Argentina.
Ruta Provincial 4, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 4, ruta provincial de San Luis, Argentina.